Lépicié est un patronyme français notamment porté par : 
 François-Bernard Lépicié (1698-1755), graveur et historiographe. 
 Nicolas-Bernard Lépicié (1735-1784), peintre, fils du précédent